La Kia Spectra est une voiture compacte qui désigne:
 La Kia Sephia, sortie de 2000 à 2004 en Amérique du Nord, issue de la version européenne de la seconde génération de 1998 à 2003.
 La Kia Cerato, sortie de 2004 à 2009 en Amérique du Nord, issue de la version européenne de 2004 à 2007.
Sa remplaçante est la Kia Forte.

Homonymie
Spectra
Automobile des années 2000